La Fin de l'État de droit ? est un essai de Frédéric Bérard paru en 2014 aux éditions XYZ. Il a d'ailleurs remporté le coup de cœur Renaud Bray et fût quadruple best-seller.  

La préface est écrite par , le fils de Pierre Elliott Trudeau et la post-face par Vincent Marissal. 

L'essai porte sur les multiples violations de l'État de droit au Canada : adoption de mesures inconstitutionnelles, violation des libertés civiles, le recul de la présomption d'innocence, un système de justice parallèle et populaire encouragé par les médias.   

Le livre est divisé en trois thèmes principaux :  
 violation des droits et des libertés;  
 populisme et tribunal médiatique;  
 séparation des pouvoirs, puissance publique et respect de la Constitution.

Réception critique

Notes et références 

Essai paru en 2014
Essai canadien
Essai en français
Essai sur la politique
Politique au Canada
Livre de politique québécoise